Одо I од Бургундије (1058-23. март 1103), познатији под надимком Црвени, био је војвода Бургундије од 1079. године до своје смрти. Други је син Хенрија Бургундијског и унук Роберта I Бургундијског. 

Био је ожењен Сибилом Бургундијском. Са њом је имао две кћери - Хели и Флорину. Флорина је заједно са мужем, данским принцем Свеном погинула у Првом крсташком рату. Имао је два сина Ига Бургундијског и Хенрија Бургундијског. 

Био је веома похлепан човек, волео је изнуђивати новац путницима који су пролазили преко његових територија. Учествовао је у крсташком рату 1101. године.

Породично стабло

Литература 
 

Рођени 1058.
Умрли 1103.
Крсташи
Личности Крсташког рата 1101. године
Бургундска династија